

Geografia 
 Francisco Pizarro – comune della Colombia

Persone 
 Francisco Pizarro – condottiero spagnolo
 Francisco Pizarro – calciatore cileno
 Francisco Pizarro Fortunat – calciatore peruviano
 Francisco Pizarro Martínez – diplomatico messicano